Егоркин — русская фамилия. Женская форма Егоркина.
 Егоркин, Александр Васильевич (1918—1992) — советский военнослужащий, полный кавалер ордена Славы.
 Егоркин, Анатолий Павлович (1949—2006) — советский хоккеист.

 Григорий Егоркин (настоящее имя Геннадий Геннадьевич Григорьев; род. 1963) — российский драматург, журналист, поэт.



См. также 
  — название нескольких населённых пунктов в России.